Hendrik I van Eu (1075-1140), graaf van Eu.
 Hendrik II van Eu (overleden in 1191), graaf van Eu en heer van Hastings.